Kung Karl den unge hjälte kan syfta på:

 Kung Karl den unge hjälte (roman) – en roman av K G Ossiannilsson
 Kung Karl, den unga hjälte – inledningsorden till dikten Karl XII av Esaias Tegnér, se Karl XII (dikt)